TB2 steht für:
 Bayraktar TB2, eine türkische Kampf- und Aufklärungsdrohne

TB-2 steht für:
 Polikarpow TB-2, ein sowjetisches Bombenflugzeug



Abkürzung